Кузнецов Олександр:
 Кузнецов Олександр Борисович — український політик, Народний депутат України 3-го скликання.
 Кузнецов Олександр Всеволодович (21.05.1935, Москва — 05.03.2017, Москва) — радянський і російський актор та драматург.
 Кузнецов Олександр Глібович (31.03.1930 — 1999) — радянський російський художник-постановник кіностудії «Мосфільм».
 Кузнецов Олександр Григорович — московський купець 1-ї гільдії, торговець чаєм і фарфорозаводчик.
 Кузнецов Олександр Костянтинович (02.12.1959 Петрівка, Приморський край, РРФСР — 06.06.2019, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — радянський і російський актор театру і кіно, сценарист і театральний педагог. Викладач МХАТ ім. М. Горького (2009—2018).
 Кузнецов Олександр Миколайович (1974) — російський кінооператор.
 Кузнецов Олександр Олександрович (* 1974) — доктор технічних наук (2008), професор (2009), фахівець у галузі оброблення, передачі й захисту інформації.
 Кузнецов Олександр Сергійович — радянський хокеїст.
 Кузнецов Олександр Федорович (нар. 18.01.1928) — радянський кіноактор та другий режисер.
 Кузнецов Олександр Харитонович — лікар-клініцист часів Російської імперії, почесний професор Харківського університету.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок